Królestwo Włoch (wł. Regno d'Italia) – nazwa państwa włoskiego w kilku okresach historycznych:

 Państwo Odoakra (476–493) – utworzone po likwidacji zachodniego cesarstwa rzymskiego
 Królestwo Ostrogotów w Italii (493–553) – utworzone po likwidacji państwa Odoakra
 Królestwo Włoch (774–962) – utworzone po zlikwidowaniu Królestwa Longobardów
 Królestwo Włoch (1805–1814) – utworzone przez Napoleona Bonapartego
 Królestwo Włoch (1861–1946) – utworzone w następstwie procesu zjednoczenia ziem włoskich (wł. Risorgimento)

Niekiedy mianem Królestwa Włoch określa się też państwa utworzone w Italii przez Odoakra w 476 roku i państwo Longobardów, powstałe w 568 roku.

Państwa te szerzej omówione są w artykule Historia Włoch.